Neuquén – miasto w Argentynie
 Neuquén – prowincja Argentyny
 Neuquén – rzeka w Argentynie, dopływ Río Negro
 Neuquén – grupa formacji geologicznych